Форнелуш () — название районов (фрегезиий) в Португалии:
 Форнелуш — в округе Брага, муниципалитет Барселуш.
 Форнелуш — в округе Брага, муниципалитет Фафи.
 Форнелуш — в округе Виана-ду-Каштелу, муниципалитет Понте-де-Лима.
 Форнелуш — в округе Визеу, муниципалитет Синфайнш.
 Форнелуш — в округе Вила-Реал, муниципалитет Санта-Марта-де-Пенагиан.